Богемка — село в Україні, у Врадіївському районі Миколаївської області.
 Богемка — вантажно-пасажирська залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці.
 Богемка — колишня назва села Лобанове, Джанкойський район, Автономна Республіка Крим.